Het seizoen 2008 van de Tippeligaen, de hoogste Noorse voetbaldivisie, ving op 29 maart aan en eindigde op 2 november. Stabæk Fotball werd voor het eerst in haar geschiedenis landskampioen. Het had op het einde van het seizoen zes punten voorsprong op Fredrikstad FK, die op de tweede plaats eindigde.

Stabæk speelt in de tweede voorronde van de Champions League. Fredrikstad, Tromsø IL en Rosenborg BK (fair-play) spelen respectievelijk in de derde, de tweede en eerste voorronde van de Europa League. Vålerenga IF won de beker en komt zo terecht in de derde voorronde van de Europa League. Ham-Kam degradeert rechtstreeks naar de tweede klasse. Aalesunds FK degradeert als tweede club uit de Tippeligaen nadat ze de kwalificatiewedstrijden tegen Sogndal verloren (7-2).

Uitslagen

Eindstand

Promotie/degradatie
 HamKam degradeert rechtstreeks naar de Adeccoligaen.
 Odd Grenland, Sandefjord en Start promoveren naar de Tippeligaen.
 Aalesund wint met 7-2 na twee kwalificatiewedstrijden van Sogndall en handhaaft zich op het hoogste niveau.

Play-offs

Aalesunds FK speelt ook in 2009 in de Tippeligaen.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met zeven of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Stabæk IF

Bijgaand een overzicht van de spelers van Stabæk IF, die in het seizoen 2008 onder leiding van de Zweedse trainer-coach Jan Jönsson voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de titel opeisten in Noorwegen.

Zie ook
Noorse voetbalbeker 2008
Noors voetbalelftal in 2008

Tippeligaen
Competitievoetbal 2008